Rivoli-Lichtspiele steht für:
* Rivoli-Lichtspiele (Berlin)
 Rivoli-Kino-Center in Hannover

Siehe auch:
 Rivoli (Begriffsklärung)
 Tivoli